Takemura ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Takemura (* 1982), japanischer Badmintonspieler
 Kiriko Takemura (* 1993), japanisches Model, Bloggerin und Musikerin, siehe Kyary Pamyu Pamyu
 Nobukazu Takemura (* 1968), japanischer Musiker
 Yoshiya Takemura (* 1973), japanischer Fußballspieler